Hrvatska:
 Crni Potok (Topusko), gradsko naselje Topuskog
 Crni Potok (Podcrkavlje), naselje u općini Podcrkavlje